Алекса́ндр Серо́в: Серов, Александр Васильевич — мэр Братска, осуждённый в 2014 году за получение взятки.
 Серов, Александр Иванович (1926—1994) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Серов, Александр Никитич — строитель, Герой Социалистического Труда.
 
 Серов, Александр Сергеевич (род. 1982) — российский велогонщик.